Матилда од Фландрије (око 1031 - 2. новембар 1083) била је енглеска краљица, односно супруга краља Вилијама Освајача. Мајка је двојице енглеских краљева - Вилијама II и Хенрија I.

Биографија 
Матилда је била ћерка Балдуина V Фландријског и Аделе Француске. Деда са мајчине стране био јој је Роберт II Побожни, француски краљ. Према легенди, када ју је заступник Вилијама II Нормандијског (касније познат као Вилијам Освајач) запросио, она му је одговорила да има превише плаве крви да би се удала за копиле. Када је чуо одговор, Вилијам је дојахао из Нормандије у Бриж, вукао је за плетенице на коси, бацио је на улицу испред пролазника и одјахао. Друга верзија говори да је Вилијам упао у кућу Матилдиног оца и претукао је. Двобој између Вилијама и Балдуина спречила је сама Матилда изјавивши да се неће удати ни за кога сем за Вилијама. У томе је није поколебала ни забрана папе Лава IX на сабору у Ремсу. Венчање је одржано 1051. или 1052. године. Следећи папа пружио јој је опрост. 

Вилијам је постао енглески краљ 1066. године након битке код Хестингса и норманског освајања Енглеске. Матилда је крунисана две године касније (11. маја) у Вестминстеру приликом прославе педесетнице. Вилијаму је родила деветоро деце:
 Роберт Нормандијски - војвода Нормандије и један од најзначајнијих војсковођа Првог крсташког рата.
 Ричард Нормандијски
 Аделиза Нормандијска
 Цецила Нормандијска
 Вилијам II - енглески краљ (1087—1100)
 Констанца Нормандијска
 Матилда
 Адела Нормандијска - супруга Стефана од Блоа
 Хенри I - енглески краљ (1100—1135)

Матилда умире 1083. године. Сахрањена је у Кану у Нормандији.

Породично стабло

Види још 
 Енглеске краљице
 Едита од Мерсије
 Матилда Шкотска

Извори 

 'The Ship List of William the Conqueror', Anglo-Norman Studies X; Proceedings of the Battle Conference 1987

Рођени 1031.
Умрли 1083.
Енглеске краљице
Норманска династија